Бре́ннан () — ірландське прізвище.

Носії 
 Волтер Бреннан (; 1894—1974) — американський актор.
 Джей Бреннан (; 1982) — американський музикант, співак.
 Джейсон Бреннан (; 1979) — американський політичний філософ.
 Джим Бреннан (; 1977) — канадський футболіст, захисник.
 Джон Бреннан (; 1955) — американський діяч спецслужб, аналітик в галузі державної безпеки.
 Ейлін Бреннан (; 1932—2013) — американська актриса.
 Енія Ні Бреннан (; 1961, відома як Енія) — ірландська співачка.
 Кім Бреннан (; 1985) — австралійська веслувальниця, олімпійська чемпіонка (2016).
 Конор Бреннан (; 1994) — північноірландський футболіст.
 Мойя Бреннан (; 1952) — ірландська співачка, вокалістка гурту Clannad.
 Річ Бреннан (; 1972) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Скотт Бреннан (; 1983) — австралійський веслувальник, олімпійський чемпіон (2008).

Інше 
 16053 Бреннан — астероїд головного поясу, відкритий 10 травня 1999 року.

Ірландські прізвища